Andrzej Sikora (ur. 1945) – działacz związkowy, senator IV kadencji w latach 1997–2001
 Andrzej Sikora (ur. 1946) – adwokat, poseł X kadencji w latach 1989–1991, b. wojewoda, dyrektor w IPN
 Andrzej Sikora – polski żużlowiec
 Andrzej Sikora – prezes zarządu Instytutu Studiów Energetycznych